Marcin Świerczyński (ur. 1982) – lekkoatleta polski, sprinter
 Marcin Świerczyński (ur. 1975) – polski muzyk